Ilse steht für:
 Ilse (Vorname), weiblicher Vorname, siehe dort für Personen mit diesem Namen
 Ilse (Petershagen), Ortsteil der Stadt Petershagen im Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Ilse Bergbau AG, deutsches Kohlebergbauunternehmen
 Ilse, Tenderlokomotive der Serie EWA IIc, die an verschiedenen Plätzen in Wien aufgestellt war
 Ilse-Lucie, Schleppkahn und Museumsschiff
 (249) Ilse, Asteroid des Hauptgürtels

Ilse ist der Name folgender Fließgewässer:
 Ilse (Bega), rechter Zufluss der Bega in Lieme (Lemgo), Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Ilse (Lahn), rechter Zufluss der Lahn bei Feudingerhütte (Feudingen), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Ilse (Oker), rechter Zufluss der Oker bei Börßum, Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt
 Ilse (Weser), rechter Zufluss der Weser bei Börry-Latferde (Emmerthal), Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen

Ilse ist der Name folgender Schutzgebiete:
 Ilse (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet entlang der Ilse (Bega), in Lemgo, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Steinbruch Ilse, Naturschutzgebiet in Paderborn, Nordrhein-Westfalen

Ilse ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Ilse (1864–1943), deutscher Offizier
 Gustav Ilse (1821–1906), Seelsorger und Pädagoge
 Karl Ilse (1893–1978), deutscher Möbelfabrikant
 Robert Ilse (1910–1947), deutscher Radrennfahrer

Siehe auch:

 Ilsenbach